Бибишев — русская фамилия. Известные носители:

 Бибишев, Вячеслав Леонардович (род. 1963) — российский художник-график.
 Бибишев, Иван Фролович (1921—1943) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Бибишев, Марат Шакирович (1929—2016) — советский и российский хозяйственный деятель, лауреат премии Совета Министров СССР.